Giacomo I d'Aragona (Jaume I in catalano) – re d'Aragona
Jaume I – stazione della metropolitana di Barcellona